Lobivia einsteinii  Backeb., 1932, es una especie fanerógama perteneciente a la familia de las Cactaceae.

Distribución
Es endémica de Argentina. Es una especie inusual en las colecciones.

Descripción
Lobivia einsteinii o Rebutia aureiflora tiene los tallos esféricos, verdes y rojizos que pueden alcanzar diámetros de hasta 6 centímetros y tienen una larga raíz pivotante carnosa. Las costillas apenas reconocibles están dispuestas en espiral y casi completamente perdidas. Las areolas son de color blanco que tienen de 1 a 4 espinas centrales blancas grisáceos  de 10 a 20 milímetros de largo. Las 10 a 16 espinas radiales son de color blanco a marrón. Son como cerdas y de hasta 7 milímetros de largo. Las flores son de color naranja amarillento con la garganta de color blanquecino o amarillo o rojo dorado y pueden alcanzar un diámetro de hasta 4 centímetros.

Taxonomía 
Lobivia einsteinii fue descrita por (Frič) Rausch y publicado en Lobivia 85: 28. 1985[1987].  
Sinonimia

Referencias

Enlaces externos

http://cactiguide.com/cactus/?genus=Rebutia&species=aureiflora

einsteinii
Flora de Argentina
Cactus y suculentas
Plantas descritas en 1963 
Plantas descritas por Fric
Plantas descritas por Rausch
Flora de América del Sur continental